Петр Ганниг (; ) — чешский музыкант и кандидат в президенты Чехии 2018, выступая за Партию «Здравого смысла» которую он сам и основал в 2002.

История Партии Здравого Смысла 
Партия была основана в 2002 году Петром Ханнигом . Партия добилась успеха на муниципальных выборах в Гавиржове, но получила всего 10 000 голосов на выборах в законодательные органы 2002 года и не смогла достичь 5 % порога. В 2010 году партия начала сотрудничество с Чешским Суверенитетом и сменила название на Суверенитет — Партия Здравого Смысла. Позднее сотрудничество прервалось. [6] Партия вернулась к своему первоначальному названию в 2014 году.

Результаты выборов Партии здравого смысла 
Палата депутатов

Европейский парламент

Президентские выборы

Примечания 

Политики Чехии